Майофис — фамилия. Известные носители:

 Майофис, Григорий Михайлович (род. 1970) — российский художник и фотограф.
 Майофис, Соломон Григорьевич (1911—1968) — советский архитектор и художник.